Fichtenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Fichtenberg, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Schwäbisch Hall 
 Fichtenberg (Mühlberg/Elbe) – ortsdel i Mühlberg an der Elbe, Brandenburg,